Obhájcem titulu soutěže dvouhry vozíčkářů na pařížském French Open 2014 byl francouzský hráč Stéphane Houdet.

Finále vyhrál nejvýše nasazený Japonec Šingo Kunieda, který v něm porazil turnajovou dvojku Stéphana Houdeta po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Vítězství znamenalo jeho pátý titul z Roland Garros, když soutěž již vyhrál v letech 2007, 2008, 2009 a 2010. Do žebříčku okruhu NEC Tour si připsal 800 bodů a získal prémii 22 000 eur.

Nasazení hráčů 
  'Šingo Kunieda (vítěz)
  Stéphane Houdet (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2014